«The Essential Mariah Carey» — третій альбом-збірник хітів американської R&B/поп-співачки Мераї Кері. Реліз відбувся 17 червня 2011 року.

Список композицій

Британське та ірландське видання

Видання для США

Чарти 
Тижневі чарти

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Мераї Кері

Альбоми Мераї Кері